

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Mount Rainier  – città della Contea di Prince George's, Maryland
 Monte Rainier (Mount Rainier) – stratovulcano dello stato di Washington

Informatica 
 Mount Rainier  – formato per dischi ottici riscrivibili